Голт () — английская фамилия. Известные носители:

 Голт, Джим (род. 1954) — шотландский и британский кёрлингист на колясках.
 
 Голт, Мэтью Гамильтон (1822—1887) — канадский финансист и политик.
 Голт, Скотт (род. 1983) — американский гребец.
 Голт, Эндрю Гамильтон (1882—1958) — канадский военный и политический деятель.

См. также 
 Галт
 Голта
 Голф-Голт

Примечания